Спастер — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Маевской волости.

География 
Расположена на северо-восточном побережье озера Спастер, в 25 км к западу от города Новосокольники.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 68 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района